Натуральне число 159
 159 рік до нашої ери
 159 рік нашої ери